A Császári és Királyi Haditengerészetben két azonos nevű hadihajó volt hadrendben eltérő időben:
 SMS Erzherzog Ferdinand Max (1865), páncélosfregatt
 SMS Erzherzog Ferdinand Max (1905), pre-dreadnought típusú csatahajó